Са́арде () — волость в Эстонии в составе уезда Пярнумаа.

География 

Расположена на юго-западе Эстонии, на Пярнуской низменности. Рельеф ровный и относительно однообразный. Бо́льшую часть территории волости (78 %) составляют леса, доля возделываемой земли — 13 %. Крупнейшие реки волости: Рейу и Халлисте, самые большие озёра: Камали (13,9 га), Раэ (9,8 га), Саарде (6,1 га), Тылла (4,9 га) и водохранилище Сурью (4,8 га). 

Площадь волости — 1064,80 км2, плотность населения в 2020 году составила 4,2 человека на 1 км2.

Граничит с волостями Хяэдемеэсте, Мульги, Пыхья-Сакала и муниципалитетом Пярну, на юге — с Латвийской Республикой.

На территории волости  находится небольшая часть заповедника Луйтемаа.

История 
Волость Саарде была основана в 2017 году в результате административно-территориальной реформы путём слияния волостей Саарде и Сурью. Административный центр волости — город Килинги-Нымме.

Символика 
Герб: в центре зелёного геральдического щита золотая шагающая рысь.
Флаг: на зелёном полотнище жёлтая полоса и три в противоположных цветах ели поверху. Соотношение сторон флага 7:11.
Рысь является символом волости. Зелёный цвет символизирует богатство лесами. Жёлтая полоса символизирует реку Рейу, золотой цвет — отсылка к Пярнумаа. Автор символики Тыну Лаук (Tõnu Lauk).

Население 
По данным Регистра народонаселения, по состоянию на 1 января 2018 года в волости было зарегистрировано  жителя. За пять предшествовавших этому лет численность населения волости снизилась на 12 %, и эта тенденция сохраняется. В период 2001–2016 годов естественный прирост населения и сальдо миграции были постоянно негативными.

В 2017 году в волости Сурью, вошедшей в новую волость Саарде, средний возраст мужчин составлял 38 лет, женщин — 42 года; соответственные показатели бывшей волости Саарде: 42 года и 49 лет. В период 2012–2017 годов число жителей волости в возрасте 5–14 лет постоянно было в 2 раза меньше числа жителей в возрасте 55–64 года.

Населённые пункты 
В составе волости 1 внутриволостной город, 1 посёлок и 35 деревень. 
Город: Килинги-Нымме.
Посёлок: Тихеметса.
Деревни: Алликукиви, Веэликсe, Вийсирейу, Вяльякюла, Ильвесе, Йяэрья, Калда, Калита, Камали, Канакюла, Кикепера, Кывери, Кярсу, Лайксааре, Ланксааре, Лейпсте, Лодья, Ляхкма, Марана, Марина, Метсаээре, Мустла, Ойссааре, Пихке, Рабакюла, Рейну, Ристикюла, Саарде, Саунаметса, Сигасте, Сурью, Тали, Туулику, Тылла, Яамакюла.

Статистика 
Данные Департамента статистики о волости Саарде:

Число жителей на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата работника:

В 2019 году волость Саарде стояла на 57 месте по величине средней брутто-зарплаты работника среди 79 муниципалитетов Эстонии.

Число учеников в школах:

Инфраструктура

Образование 
В волости работает 3 детских сада, в 2017/2018 учебном году их посещали 159 детей. Общеобразовательные услуги предоставляют 2 учебных заведения: гимназия Килинги-Нымме и основная школа Сурью. В волостном центре работает музыкальная школа, число её учеников в 2018/2019 учебном году составило 65 человек.

Медицина и социальное обеспечение 
Медицинскую помощь первого уровня жителям волости оказывают 3 центра здоровья, 2 из которых находятся на территории волости: в Килинги-Нымме и Сурью. В первом работают 2 семейных врача с медсёстрами, во втором — один семейный врач и две медсестры. Центр здоровья Сурью расположен в одном здании с домом по уходу «Видевик» („Videvik“), и семейный врач является также его руководителем. В центре обслуживания деревни Тали находятся приёмные, в которых два раза в неделю семейный врач обслуживает жителей этого региона. В Килинги-Нымме дежурит бригада медсестёр отделения скорой помощи Пярнуской больницы. В волости оказываются зубоврачебные и сестринские услуги, работает 2 аптеки. Услуги врачей-специалистов и стационарное лечение можно получить в уездном центре — городе Пярну.

В доме по уходу в Килинги-Нымме 60 имеется мест, которые заполнены на 100 % практически круглый год, и число желающих получать его услуги растёт. 

Дом по уходу «Видевик» на 34 места располагается на первом этаже бывшего главного здания мызы Сурью — двухэтажного деревянного дома, построенного в 1906 году на берегу водохранилища Сурью. Здание было передано на баланс волостной управы в 1995 году в связи с закрытием больницы Сурью. На втором этаже работает центр здоровья. Пожилой человек или инвалид, зарегистрированный в волости Саарде и проживающий в одном из волостных домов по уходу, оплачивает его услуги в размере 90-95 % своей пенсии.

Культура, досуг и спорт 
В волости есть 4 библиотеки: в Килинги-Нымме, Тихеметса, Тали и Сурью. Культурные мероприятия организуют: Клуб Килинги-Нымме, Народный дом Сурью, Общинный дом Тали, Центр досуга Килинги-Нымме. Действуют сельские общества в деревнях Ляхкма, Саунаметса, Ристикюла, Метсаээпе, Марина, Ийрисе, Кикепера и др..

Работают 12 спортклубов. В 2017 году в них насчитывалось 535 участников, из них мужчин — 323 и женщин — 212, взрослых — 174 и молодёжи — 361 человек.

Жилая среда 

По состоянию на 2017 год в собственности волости находилось 204,7 км дорог и улиц. Длина улиц составляла 35,4 км, длина асфальтированных дорог — 12,9 км. Протяжённость государственных шоссе, проходящих через волость, составляла 217,1 км. Уличное освещение имеется в городе Килинги-Нымме, посёлке Тихеметса и в деревнях Тали, Лодья, Тылла, Сурью и Яамакюла. 

К 2018 году протяжённость дорог и улиц волости составила 216,3 км.  

По территории волости должен пройти отрезок железной дороги Rail Baltica NR2 - Саарде—Хяэдемеэсте. 

Системы центрального водоснабжения и канализации есть в городе Килинги-Нымме, в посёлке Тихеметса и в деревнях Саарде и Сурью. Центральное водоснабжение имеется в деревнях Яамакюла и Рабакюла. По состоянию на сентябрь 2019 года систем центрального отопления в волости не было.

В Килинги-Нымме работает почтовая контора Omniva, в посёлке Тихеметса и деревне Тали — почтовые пункты.

Интернет-связь есть в Килинги-Нымме, Тихеметса, Тали и Сурью (проведён волоконно-оптический кабель). C мобильной связью имеются проблемы в малонаселённых районах.

По данным Департамента полиции за 2015 год, уровень преступности в обоих муниципалитетах, образовавших новую волость, был ниже среднего по Эстонии.

Экономика 
Важнейшими сферами предпринимательства в волости являются сельское и лесное хозяйство; одним из приоритетов является развитие сектора туристических услуг.

Крупнейшие работодатели волости по состоянию на 31 марта 2020 года:

Достопримечательности 

Памятники культуры:
 церковь святой Екатерины в деревне Саарде
Возведена в 1858–1859 годах на месте старой церкви, построенной в 1684 году; 
 мыза Волтвети
Богатый зданиями мызный ансамбль Волтвети () возведён в основном в первой половине 19-ого столетия. Первые сведения о мызе относятся к 1563 году. В 1631 году мызу приобрёл ротмистр Дитрих Вольфельдт (Dietrich Wolffeldt), от имени которого и появилось название Волтвети. После Северной войны мыза принадлежала фон Крюденеру (Krüdener), в 1786 году её приобрело семейство фон Штриков (Stryk), в руках которого она находилась до земельной реформы 1919 года. Главное здание построено в 1830 году. После национализации с 1925 года в нём работала Лесная школа Волтвети, которую в 1939 году переименовали в Лесной техникум Тихеметса. В настоящее время там работает Учебный центр Волтвети Центра профобразования Пярнумаа. Для нужд школы в 1930-1970-х годах здание многократно перестраивалось и достраивалось;
 дом директора суконной фабрики в деревне Алликукиви
Построен в 1858 году для директора суконно-камвольной фабрики Цёпфеля (Zoeppfel). В 1894 году фабрика сгорела. Во владении семейства Цёпфелей в качестве летней дачи здание  находилось до 1939 года включительно, затем в нём разместилась начальная школа. В настоящее время здание использует основная школа Тихеметса.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Саарде 

Волости Эстонии
Пярнумаа
Административные единицы, образованные в 2017 году